Пандемо́ний (от  — «всё» и  — «бог», «дух», «демон») — тот, кто пал первым с небес, стал величаться Пандемонием, родоначальником грехов, похоти, разврата, а Пандемониум — место, сбор всего развратного, греховного в подземном мире, другими словами — ад.

Пандемо́ниум — многозначный термин, который может означать:

Литература 
 Пандемониум — столица ада в поэме Джона Мильтона «Потерянный рай». Название аналогично слову «пантеон» (греч.).
 «Пандемониум» — роман Лорен Оливер, продолжение трилогии об апокалипсисе, начатой романом «Делириум».
 «Пандемониум Иеронима Нуля» — поэма Владимира Маккавейского.
 «Пандемониум» — цикл фэнтези-романов Евгения Гаглоева про академию с таким названием.
 «Пандемониум» — роман Виктории Угрюмовой и Олега Угрюмова.

В кино 
 «Пандемониум» — фильм Джулиана Темпла 2000 года об английских поэтах Сэмюэле Тейлоре Кольридже и Уильяме Вордсворте. В российском прокате вышел под названием «Обитель демонов».
 «Пандемониум» — фильм Николая Романчука.
  — персонаж аниме «Гинтама». Впервые появляется в 197 эпизоде.

В играх 

 Pandemonium — игра для PS1 от Eidos Interactive.
 Пандемониум — замок в Final Fantasy II, сердце цитадели Гарланда в Final Fantasy IX.
 Пандемоний — один из «адов» в космологии системы ролевых игр «D&D».
 Пандемониум — столица асмодиан в игре Aion.
 Пандемоний — крепость, находящаяся в аду в игре Diablo II.
 Пандемониум — локация в игре American McGee’s Alice.
 Пандемониум - упоминание в сравнение с киберсетью в Cyberpunk 2077